Kràsnaia Zarià (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsna Zorià (Crimea), localitat de la República Autònoma de Crimea a Ucraïna